Viktor Wallin (né le  à Jönköping en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace suédois. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière professionnelle dans son club formateur du HV71 dans l'Elitserien en 1998. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1998 dans la Ligue nationale de hockey par les Mighty Ducks d'Anaheim en , en . En 2001, il signe au Timrå IK puis passe trois saisons dans l'Allsvenskan avec l'AIK IF et le Nybro IF.

En 2005, il rejoint les Brûleurs de loups de Grenoble, en Ligue Magnus. Il devient rapidement un pilier défensif de l'équipe.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Suède en sélections jeunes.

Trophées et honneurs

Personnels

Ligue Magnus 
2009 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
2008 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
2007 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
2006 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Collectifs 
Champion de France : 2007, 2009.
Coupe de la Ligue : 2007, 2009, 2011.
Coupe de France : 2008, 2009.
Match des champions : 2008, 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1998-1999||HV 71 ||Elitserien ||23||0||0||0||4||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1999-2000||HV 71 ||Elitserien||43||2||2||4||16||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2000-2001||HV 71 ||Elitserien|| 5 ||0||1||1|| 2 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|rowspan="2"|2001-2002||Timrå IK || Elitserien ||35||0||3||3||18||  ||  ||  ||  ||  
|-
|Timrå IK || Kvalserien|| || || || || || 10 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
|rowspan="2"|2002-2003||AIK IF ||Allsvenskan Nord||26||2||9||11||18||  ||  ||  ||  ||  
|-
|AIK IF ||SuperAllsvenskan ||14||0||3||3||10|| 14 || 1 || 3 || 4 || 10 
|-
|rowspan="2"|2003-2004||AIK IF ||Allsvenskan Nord||32||5||12||17||24||  ||  ||  ||  ||  
|-
|AIK IF ||SuperAllsvenskan ||14||2||2||4||8|| 15|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
|2004-2005||Nybro IF || Allsvenskan Sud||40||2||10||12||34||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2005-2006||Brûleurs de loups de Grenoble ||Ligue Magnus||24||4||10||14||4||7||1||4||5||4
|-
|2006-2007||Brûleurs de loups de Grenoble ||Ligue Magnus||25||6||13||19||26||12||2||9||11||12
|-
|2007-2008||Brûleurs de loups de Grenoble ||Ligue Magnus||21||4||10||14||10||6||1||3||4||16
|-
|2008-2009||Brûleurs de loups de Grenoble ||Ligue Magnus || 24|| 7|| 11|| 18|| 28|| 11|| 4|| 2|| 6|| 10
|-
|2009-2010||Brûleurs de loups de Grenoble ||Ligue Magnus|| 20|| 2|| 11|| 13|| 16|| || || || ||
|-
|2010-2011||Brûleurs de loups de Grenoble ||Ligue Magnus|| 25|| 1|| 9|| 10|| 30|| 2|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2011-2012 || HC Merano || Serie A2 || 40|| 6|| 14|| 20|| 16|| 5|| 1|| 3|| 4|| 12
|-
| 2012-2013 || HC Merano || Serie A2 || 37|| 6|| 15|| 21|| 20|| 4|| 1|| 4|| 5|| 6

Au niveau international

| 1999 || Championnat du monde junior || 6|| 0|| 5|| 5|| 0|| -3|| Quatrième place
|-
| 2000 || Championnat du monde junior || 7|| 1|| 2|| 3|| 2|| +5|| Cinquième place

Notes et références 

Naissance en janvier 1980
Naissance à Jönköping
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur du HV 71
Joueur du Timrå IK
Joueur de l'AIK IF
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Nybro Vikings IF
Défenseur de hockey sur glace